Jequitinhonha – rzeka we wschodniej Brazylii
 Jequitinhonha – miasto w Brazylii, w stanie Minas Gerais